Borowo ist der Name folgender Orte:
 Borowo (bulgarisch Борово), Kleinstadt in Nordbulgarien; Sitz der Gemeinde Borowo
 Borowo/Borovo (mazedonisch Борово), Ort in der Opština Kriva Palanka (Крива Паланка) in Mazedonien

Orte und Ortsteile in Polen:
 Borowo (Działdowo), untergeganger Ort im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Adlig Borowo, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Borowo (deutsch Borowo), Ort in der Gmina Czempiń (Tschempin), Woiwodschaft Großpolen
 Borowo, Ort in der Gmina Krzykosy, Woiwodschaft Großpolen
 Borowo, Schulzenamt in der Gmina Krzymów, Woiwodschaft Großpolen
 Borowo, Ort (auch Waldberg) in der Gmina Szamocin (Samotschin), Woiwodschaft Großpolen
 Borowo, Ort in der Gmina Bytoń, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Borowo, Ort in der Gmina Dobre, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Borowo (deutsch Borowo), ehemaliger Ort in der Landgemeinde Grudziądz (Graudenz), Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Borowo, Ort in der Gmina Rogowo, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Borowo, Ort in der Gmina Tłuchowo, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Borowo, Ort in der Gmina Siedliszcze, Woiwodschaft Lublin
 Borowo, Ort in der Gmina Drobin, Woiwodschaft Masowien
 Borowo, Schulzenamt in der Gmina Lipsko, Woiwodschaft Masowien
 Borowo, Schulzenamt in der Gmina Rościszewo, Woiwodschaft Masowien
 Borowo (Kartuzy) (deutsch Borowo), Ort in der Gmina Kartuzy (Karthaus), Woiwodschaft Pommern
 Borowo (auch Sosnowo, deutsch Schottland), Ortsteil in der Stadtgemeinde Krynica Morska (Kahlberg), Woiwodschaft Pommern
 Borowo (deutsch Borowo), Ortsteil in der Gmina Lipusz (Lippusch), Woiwodschaft Pommern
 Borowo (deutsch Borrowo), Ort in der Gmina Wejherowo (Neustadt in WPr.), Woiwodschaft Pommern
 Borowo (deutsch Alt Springe), Ort in der Gmina Kalisz Pomorski (Kallies), Woiwodschaft Westpommern

Borowo ist Namensteil folgender Orte in Polen:
 Borowo-Młyn (deutsch Heidemühle), Ort in der Stadt- und Landgemeinde Nidzica (Neidenburg), Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Borowo-Młyn (deutsch Borowko Hauland, Borowko, Waldstein), Schulzenamt in der Gmina Pobiedziska (Pudewitz), Woiwodschaft Großpolen
 Borowo-Młyn (deutsch Heidemühl), Ortsteil in der Gmina Lipnica (Liepnitz), Woiwodschaft Pommern

Borowo steht für:
 Borowo (See), See bei Borowo (Borrowo) in der Gmina Wejherowo, Woiwodschaft Pommern

Siehe auch:
 Borovo (Begriffsklärung)
 Borów